Менуха (; «место покоя»; Menuha) — слово еврейского происхождения. Также еврейское женское имя, означающее "спокойная".

 Менуха (; в Септуагинте «из Нухи») — название библейской местности, как полагают, в колене Вениаминовом.
  (с 1953) — израильский мошав.
 «Бемоцае Менуха» (נמוצאי מנוחה) — «пизмон», или гимн на первые новогодние «селихот» (покаянные молитвы), с особой мелодией.
 Менухин — еврейская фамилия.

Примечания